Kardinal Bea bezeichnet folgende Person:

 Augustin Bea (1881–1968), deutscher Kardinal

Außerdem wurde ein Apfel nach ihm benannt:

 Kardinal Bea, siehe Liste von Apfelsorten/K